Mouzens ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Mouzens (Dordogne)
 Mouzens (Tarn)